Artiofabula — клада, яка містить дві клади: Suina й Cetruminantia. Клада була знайдена в молекулярно-філогенетичних аналізах і суперечила традиційній систематиці, заснованій на морфологічному аналізі. Етимологія: назва Artiofabula походить від грецького «artios» (що означає повний або досконалий) і латинського «fabula» (що означає байка) — з огляду на те, що клада руйнує традиційні погляди на таксономію ряду Artiodactyla, де верблюди були згруповані з жуйними, бегемоти зі свинями, а кити були осторонь від інших.

Кладограма

Класифікація 
Примітка: нижче вказано лише сучасний видовий склад родин; інформацію подано за ASM's Mammal Diversity Database
 ряд Artiodactyla (23 родини й 356 видів)
 підряд Tylopoda (1 родина й 7 видів)
 Artiofabula
 підряд Suina
 родина Suidae, 18 видів
 родина Tayassuidae, 3 види
 Cetruminantia
 підряд Ruminantia 
родина Antilocapridae, 1 вид
родина Bovidae, 152 види
родина Cervidae, 54 види
родина Giraffidae, 5 видів
родина Moschidae, 7 видів
родина Tragulidae, 10 видів
 підряд Whippomorpha
 інфраряд Acodonta
родина Hippopotamidae, 2 види
 інфраряд Cetacea
 парворяд Mysticeti
родина Balaenidae, 4 видів
родина Balaenopteridae, 11 видів
родина Cetotheriidae, 1 вид
 парворяд Odontoceti
 надродина Delphinoidea
родина Delphinidae, 37 видів
родина Monodontidae, 2 види
родина Phocoenidae, 8 видів
 надродина Physeteroidea
родина Kogiidae, 2 види
родина Physeteridae, 1 вид
 надродина Ziphoidea
родина Ziphiidae, 23 видів
 надродина Platanistoidea
родина Platanistidae, 2 види
 надродина Inioidea
родина Iniidae, 4 види
родина Pontoporiidae, 1 вид
 надродина Lipotoidea
родина Lipotidae, 1 вид

Примітки 

Унгуляти